Süßmann oder Süssmann ist der Familienname folgender Personen:

 Christel Süßmann (Pseudonym: Sabine Boehringer, 1922–2012), deutsche Malerin und Schriftstellerin
 Franz Süßmann (1926–1987), deutscher Fußballspieler
 Georg Süßmann (1928–2017), deutscher Physiker
 Gunilla Süssmann (* 1977), norwegische Pianistin
 Gustav Süßmann, rechtsextremer Publizist und Amateurhistoriker
 Hans Süßmann (1862–1939), deutscher lutherischer Theologe
 Inge Süßmann, deutsche Tischtennisspielerin
 Johannes Süßmann (18. Jahrhundert), Hildesheimer Bildschnitzer, siehe Johannes Süßemann
 Johannes Süßmann (* 1964), deutscher Historiker
 Roland Süßmann, deutscher Tischtennisspieler
 Wilhelm Süssmann (1891–1941), deutscher Generalleutnant der Luftwaffe im Zweiten Weltkrieg

Siehe auch:
 Suesmann
 Sußmann
 Susman
 Sussman
 Sussmann
 Suzman